Клименко, Николай — имя следующих персоналий:
* 
 Клименко, Николай Николаевич (1923—1944) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Клименко, Николай Сергеевич (1914—2004) — танкист, Герой Советского Союза.
 Клименко, Николай Фёдорович (1923—1943) — военный связист, Герой Советского Союза.